Абу́ Язи́д — кунья, означающая «отец Язида».

 Абу Язид Бистами — знаменитый персидский суфий, живший в IX веке (804—874).
 Абу Язид аль-Хариджи — лидер антифатимидского восстания в Ифрикии (современный Тунис и восточный Алжир) в середине X века.